Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1966/1967 — 31-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб Дукла Йиглава.

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: 10 команд проводили 4-круговой турнир, по результатам которого определялся чемпион. Впервые в истории чемпионом стала Дукла из Йиглавы, опередившая на 3 очка серебряного призёра пражскую Спарту. ЗКЛ Брно, побеждавший в 11 из последних 12 сезонах, на сей раз завоевал бронзовые медали. Несмотря на относительную неудачу в чехословацком чемпионате, ЗКЛ сохранил звание сильнейшего клуба Европы, вновь выиграв Кубок европейских чемпионов, дважды обыграв в финале финский Ильвес.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Вацлав Недомански (Слован) — 40 шайб

2. Ян Клапач (Дукла) — 37

3. Йозеф Виммер (Кладно) — 33

4. Ян Гавел (Спарта) и Иржи Долана (Тесла) — по 28

6. Станислав Прыл (Тесла) — 26

7. Ярослав Холик (Дукла) — 25

Гол+пас

1. Вацлав Недомански (Слован) — 60 очков (40 шайб + 20 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Йозеф Говора, Милош Подгорски

Защитники

Ян Сухи, Ладислав Шмид, Франтишек Панхартек, Иржи Нойбауэр, Карел Трахта

Нападающие

Ярослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Иржи Кохта, Станислав Невеселы, Йозеф Аугуста, Франтишек Ворличек, Ян Балун, Петр Врабец, Ян Штройза, Павел Сухи, Мирослав Клапач

Тренер — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие 4 лучшие команды 2-й лиги, в элитную лигу вышел победитель турнира.

Ссылки 
 Сезон 1966/67 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1966 году
Спорт в Чехословакии в 1967 году
1966 год в хоккее
1967 год в хоккее